MLA ist eine Abkürzung für:

 Malta Luqa Airport, siehe Flughafen Malta
 Malaysia, ITU-Code
 Mandated Lead Arranger, ein im Rahmen syndizierter Finanzierungen bei Banken gefundener Begriff
 Maneuver Load Allevation
 Medical Library Association
 Militärischer Leistungsausweis
 MLA International Bibliography 
 MLA-Technologie, Multi-Line-Addressing ist eine neu entwickelte LCD Technologie, die sehr geringe Reaktionszeiten erlaubt
 Modern Language Association of America
 Modular Longitudinal Architecture - Eine Elektroplattform für Kfz-Fahrzeuge des Herstellers Jaguar Land Rover
 Multi-Level Analysis
 Mutual Legal Assistance, Internationale Rechtshilfe
 Mittlere Lineare Abweichung
 Mineral Liberation Analysis, eine Geometallurgische Untersuchungsmethode
 Landshut (Bay) Hauptbahnhof nach DS 100
 Member of the Legislative Assembly (), Parlamentsabgeordneter in  verschiedenen Staaten des englischen Sprachraumes

MLA